Урукуль — село в Кунашакском районе Челябинской области России. Входит в состав Урукульского сельского поселения.

Село основано на землях, купленных в 1776 году заводчиком А.Ф. Турчаниновым у башкир Бала-Катайской волости.

География 
Расположено в западной части района, на берегу озера Урукуль, именно оно дало название населённому пункту. Расстояние до районного центра села Кунашак составляет 24 км.

Население 

(в 1939 — 857, в 1956 — 670, в 1959 — 673, в 1970 — 476, в 1983 — 284, в 1995 — 242)

Улицы 
 Ключевая улица,
Лесная улица,
 Озёрная улица.

Примечания 

Населённые пункты Кунашакского района